В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных, которые выступали на чемпионате мира по футболу, который прошёл в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Прежде чем объявить окончательный состав на турнир, команды назвали предварительный состав до 55 игроков. Окончательный состав каждой страны из 23—26 игроков был представлен до 13 ноября 2022 года. Замена травмированных или игроков с положительным результатом COVID-19 разрешена в любое время до 24 часов до первого матча команды.

Группа А

Катар 
Окончательный состав был объявлен 11 ноября 2022 года.

Итог — 4-е место в группе

Эквадор 
Окончательный состав был объявлен 15 ноября.

Итог — 3-е место в группе

Сенегал 
Окончательный состав был объявлен 11 ноября 2022 года. 17 ноября было объявлено, что Садио Мане выбыл из заявки из-за травмы. 20 ноября его заменил Мусса Н’Диай.

Итог — 1/8 финала, поражение от Англии

Нидерланды 
Окончательный состав был объявлен 11 ноября 2022 года.

Итог — 1/4 финала, поражение от Аргентины

Группа B

Англия 
Окончательный состав сборной Англии был объявлен 10 ноября 2022 года.

Итог — 1/4 финала, поражение от Франции

Иран 
Окончательный состав был объявлен 13 ноября 2022 года.

Итог — 3-е место в группе

США 
Окончательный состав сборной США был объявлен 9 ноября 2022 года.

Итог — 1/8 финала, поражение от Нидерландов

Уэльс 
Окончательный состав сборной Уэльса был объявлен 9 ноября 2022 года.

Итог — 4-е место в группе

Группа C

Аргентина 
Окончательный состав сборной Аргентины был объявлен 11 ноября 2022 года. 18 ноября Анхель Корреа и Тьяго Альмада заменили в заявке выбывших из-за травм Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа.

Итог —  Чемпион

  Саудовская Аравия 
Сборная Саудовской Аравии объявила свой предварительный состав 16 октября 2022 года. Окончательный состав был объявлен 11 ноября 2022 года. 13 ноября Фахад аль-Муваллад был заменён Навафом аль-Абедом, после того как ВАДА обжаловало решение об отмене дисквалификации аль-Муваллада.Итог — 4-е место в группе  Мексика 
Предварительный состав сборной Мексики был объявлен 26 октября 2022 года. Окончательный состав был объявлен 14 ноября 2022 года.Итог — 3-е место в группе  Польша 
Предварительный состав сборной Польши был объявлен 20 октября 2022 года. Окончательный состав был объявлен 10 ноября 2022 года. 13 ноября Бартломей Дронговский из-за травмы был заменён на Камила Грабару.Итог — 1/8 финала, поражение от Франции Группа D 

  Франция 
Окончательный состав был объявлен 9 ноября. 14 ноября был дозаявлен Маркус Тюрам, а Преснель Кимпембе из-за травмы был заменён на Акселя Дисаси. 16 ноября Кристофер Нкунку, получивший травму на тренировке, был заменён на Рандаля Коло Муани.Итог —  2-е место на турнире

Австралия 
Окончательный состав был опубликован 8 ноября. 20 ноября Марко Тилио заменил в заявке Мартина Бойла из-за травмы.

Итог — 1/8 финала, поражение от Аргентины

Дания 
Предварительный состав, включавший 21 из 26 игроков был объявлен 7 ноября 2022 года. Остальные 5 футболистов были объявлены 13 ноября 2022 года

Итог — 4-е место в группе

Тунис 
Окончательный состав был опубликован 14 ноября.

Итог — 3-е место в группе

Группа E

Испания 
Окончательный состав сборной Испании был объявлен 11 ноября 2022 года. 18 ноября Алехандро Бальде заменил в заявке травмированного Хосе Гайя.

Итог — 1/8 финала, поражение от Марокко

Коста-Рика 
Окончательный состав был объявлен 3 ноября 2022 года.

Итог — 4-е место в группе

Германия 
Окончательный состав был объявлен 10 ноября 2022 года.

Итог — 3-е место в группе

Япония 
Окончательный состав был объявлен 1 ноября 2022 года.

Итог — 1/8 финала, поражение от Хорватии

Группа F

Бельгия 
Окончательный состав был объявлен 10 ноября.

Итог — 3-е место в группе

Канада 
Окончательный состав был объявлен 12 ноября 2022 года.

Итог — 4-е место в группе

Марокко 
Окончательный состав был объявлен 10 ноября. 16 ноября Анасс Зарури заменил в заявке травмированного Амина Арита

Итог — 4-е место на турнире

Хорватия 
Окончательный состав был объявлен 9 ноября.

Итог —  3-е место на турнире

Группа G

Бразилия 
Окончательный состав был объявлен 7 ноября 2022 года.

Итог — 1/4 финала, поражение от Хорватии

Сербия 
Окончательный состав был объявлен 11 ноября.

Итог — 4-е место в группе

Швейцария 
Окончательный состав был объявлен 9 ноября.

Итог — 1/8 финала, поражение от Португалии

Камерун 
Окончательный состав был объявлен 9 ноября.

Итог — 3-е место в группе

Группа H

Португалия 
Окончательный состав был объявлен 10 ноября.

Итог — 1/4 финала, поражение от Марокко

Гана 
Окончательный состав был объявлен 14 ноября 2022 года.

Итог — 4-е место в группе

Уругвай 
Окончательный состав был объявлен 10 ноября.

Итог — 3-е место в группе

Республика Корея 
Окончательный состав сборной Республики Кореи был объявлен 12 ноября 2022 года.

Итог — 1/8 финала, поражение от Бразилии

Статистика

Представительство внутренних чемпионатов в составах 
В сборных Сенегала и Уэльса не было игроков, представляющих внутренние чемпионаты этих стран (валлийские «Суонси Сити» и «Кардифф Сити» выступают в английских лигах). В сборных Аргентины и Сербии по одному представителю чемпионатов Аргентины и Сербии соответственно.

В сборных Катара и Саудовской Аравии все игроки представляли чемпионаты Катара и Саудовской Аравии соответственно. В сборной Англии 25 из 26 игроков выступали за клубы английской Премьер-лиги.

Самые молодые и самые возрастные участники 
Молодые (родились позже 1 января 2003 года)
 20 ноября 2004  Юссуфа Мукоко
 15 сентября 2004  Гаранг Куол
 5 августа 2004  Гави
 15 июня 2004  Джевисон Беннетт
 10 мая 2004  Билал Эль-Ханнус
 8 марта 2004  Абдул Фатаву Иссахаку
 30 октября 2003  Антониу Силва
 24 октября 2003  Зено Дебаст
 18 октября 2003  Алехандро Бальде
 29 июня 2003  Джуд Беллингем
 28 июня 2003  Брандон Агилера
 21 апреля 2003  Хави Симонс
 12 апреля 2003  Симон Нгапандуэтнбу
 26 февраля 2003  Джамал Мусиала
 21 января 2003  Ханнибал Межбри

Возрастные (родились раньше 31 декабря 1985 года)
 18 сентября 1982  Альфредо Талавера
 8 февраля 1983  Атиба Хатчинсон
 26 февраля 1983  Пепе
 20 марта 1983  Эйдзи Кавасима
 6 мая 1983  Дани Алвес
 8 ноября 1983  Ремко Пасвер
 14 сентября 1984  Аймен Матлути
 22 сентября 1984  Тиагу Силва
 5 февраля 1985  Криштиану Роналду
 27 марта 1985  Дэнни Вукович
 28 марта 1985  Стив Манданда
 13 июля 1985  Гильермо Очоа
 18 августа 1985  Брайан Руис
 9 сентября 1985  Лука Модрич

Примечания

Ссылки 
 Составы сборных участников чемпионата мира 2022 на сайте ФИФА

Составы
2022